BV De Kwakel is een Nederlandse badmintonvereniging uit De Kwakel, gemeente Uithoorn. De vereniging werd opgericht in 1985 en is aangesloten bij Badminton Nederland. De vereniging bestaat uit ongeveer 25 jeugdleden en 70 senioren leden. Elk jaar speelt de vereniging met verschillende teams mee in de regio competitie district Noord-Holland.

Er wordt gespeeld in de sporthal van KDO in De Kwakel.

Externe link 
 Badminton vereniging De Kwakel

Kwakel, BV
Sport in Uithoorn
Sportvereniging in Utrecht (provincie)